Deze hits waren Dancesmashes op Radio 538 in 2000:

2000
Muziek in 2000
Dancesmashes 2000